Liebezeit ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Sigismund Liebezeit (1689–1739), deutscher Mediziner
 Jaki Liebezeit (1938–2017), deutscher Schlagzeuger
 Karl von Liebezeit (1933–2002), deutscher Schauspieler österreichischer Herkunft
 Karl-Heinz von Liebezeit (* 1960), deutscher Schauspieler